Podstawowe informacje na temat księżyców planet w Układzie Słonecznym.

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Scott Sheppard – The Giant Planet Satellite and Moon Page